Џејмс Вудс () је амерички глумац, рођен 18. априла 1947. године у Верналу (Јута).

Филмографија 

|-
| 2007. || -{Дивљи Таласи}- || -{Surf's Up}- || Реџи Белафонти ||
|-
| 2006. || || -{End Game}- || ||
|-
| 2005. || || -{Pretty Persuasion}- || ||
|-
| 2004. || || -{This Girl's Life}- || ||
|-
| 2003. || || -{Northfork}- || ||
|-
| 2002. || Стјуарт Литл 2 || -{Stuart Little 2}- || || 
|-
| 2002. || Џон Кју || -{John Q}- || ||
|-
| 2001. || || -{Riding In Cars With Boys}- || ||
|-
| 2001. || Мрак филм 2 || -{Scary Movie 2}- || свештеник ||
|-
| 2001. || || -{Final Fantasy: The Spirits Within}- || ||
|-
| 2001. || || -{Race To Space}- || ||
|-
| 2000. || || -{The Virgin Suicides}- || ||
|-
| 2000. || || -{Dirty Pictures}- || ||
|-
| 1999. || Свака божја недеља || -{Any Given Sunday}- || || 
|-
| 1999. || || -{Hercules: Zero To Hero}- || ||
|-
| 1999. || || -{True Crime}- || ||
|-
| 1999. || Генералова ћерка || The General's Daughter (1999) || || 
|-
| 1998. || Вампири || -{John Carpenter's Vampires}- || Џон „Џек” Кроу || 
|-
| 1998. || Још један дан у рају || -{Another Day In Paradise}- || || 
|-
| 1997. || || -{Kicked In The Head}- || ||
|-
| 1997. || Контакт || -{Contact}- || || 
|-
| 1997. || Херкул || -{Hercules}- || Хад ||
|-
| 1996. || Духови са Мисисипија || -{Ghosts Of Mississippi}- || || 
|-
| 1996. || || -{Killer: A Journal Of Murder}- || ||
|-
| 1996. || || -{For Better Or Worse ...}- || ||
|-
| 1996. || || -{The Summer Of Ben Tyler}- || ||
|-
| 1995. || || -{Indictment: The McMartin Trial}- || ||
|-
| 1995. || Казино || -{Casino}- || || 
|-
| 1995. || Никсон || -{Nixon}- || || 
|-
| 1994. || || -{Next Door}- || ||
|-
| 1994. || Бекство || -{The Getaway}- || ||
|-
| 1994. || Специјалиста || -{The Specialist}- || ||
|-
| 1994. || || -{Jane's House}- || ||
|-
| 1994. || || -{Curse Of The Starving Class}- || ||
|-
| 1992. || || -{Chaplin}- || ||
|-
| 1992. || || -{Diggstown}- || ||
|-
| 1992. || || -{Straight Talk}- || ||
|-
| 1992. || Грађанин Кон || -{Citizen Cohn}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Hard Way}- || ||
|-
| 1991. || || -{The Boys}- || ||
|-
| 1990. || || -{Women & Men: Stories Of Seduction}- || ||
|-
| 1989. || Пакао правде || -{True Believer}- || || 
|-
| 1989. || || -{Immediate Family}- || ||
|-
| 1989. || || -{My Name Is Bill W.}- || ||
|-
| 1988. || || -{The Boost}- || ||
|-
| 1987. || || -{Best Seller}- || ||
|-
| 1987. || || -{In Love And War}- || ||
|-
| 1987. || || -{Cop}- || ||
|-
| 1986. || || -{Promise}- || ||
|-
| 1986. || Салвадор || -{Salvador}- || ||
|-
| 1985. || || -{Joshua Then And Now}- || ||
|-
| 1985. || || -{Badge Of The Assassin}- || ||
|-
| 1985. || Мачије око || -{Cat's Eye}- || Дик Морисон ||
|-
| 1984. || Било једном у Америци || -{Once Upon A Time In America}- || || 
|-
| 1984. || || -{Against All Odds}- || ||
|-
| 1983. || Видеодром || -{Videodrome}- || Макс Рен ||
|-
| 1982. || || -{Split Image}- || ||
|-
| 1982. || || -{Fast-Walking}- || ||
|-
| 1981. || || -{Eyewitness}- || ||
|-
| 1980. || || -{The Black Marble}- || ||
|-
| 1979. || || -{And Your Name Is Jonah}- || ||
|-
| 1979. || || -{The Onion Field}- || ||
|-
| 1978. || || -{The Gift Of Love}- || ||
|-
| 1977. || || -{The Choirboys}- || ||
|-
| 1977. || || -{Raid On Entebbe}- || ||
|-
| 1976. || || -{The Disappearance Of Aimee}- || ||
|-
| 1976. || || -{The Disappearance Of Sister Aimee}- || ||
|-
| 1976. || || -{F. Scott Fitzgerald In Hollywood}- || ||
|-
| 1976. || || -{Alex And The Gypsy}- || ||
|-
| 1975. || || -{Foster And Laurie}- || ||
|-
| 1975. || || -{Distance}- || ||
|-
| 1975. || || -{Night Moves}- || ||
|-
| 1974. || || -{The Gambler}- || ||
|-
| 1973. || || -{The Way We Were}- || ||
|-
| 1972. || || -{The Visitors}- || ||
|-
| 1972. || || -{A Great American Tragedy}- || ||
|-
| 1972. || || -{Footsteps}- || ||
|-
| 1972. || || -{Hickey & Boggs}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1947.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн